Второй дивизион чемпионата Уругвая 2011/2012 годов () — 71-й сезон Второго дивизиона чемпионата Уругвая. Он начался 1 октября 2011 года и закончился 30 июня 2012 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Плей-офф за выход в Примеру

Ссылки 
 Второй дивизион Уругвая 2011/2012 на rsssf.com 
 Второй дивизион Уругвая 2011/2012 на soccerway.com 

2011/2012
Уругвай
Уругвай
Спорт в Уругвае в 2011 году
Спорт в Уругвае в 2012 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2011/2012